Undisputed WWE Universal Championship (em português: Campeonato Indiscutível Universal da WWE) refere-se a ambos os seguintes:

 WWE Championship (em português: Campeonato da WWE), o campeonato mundial masculino da marca Raw da WWE
 WWE Universal Championship (em português: Campeonato Universal da WWE), o campeonato mundial masculino da marca SmackDown da WWE

Na promoção de luta livre profissional americana WWE, o termo se refere ao lutador que detém e defende os dois campeonatos juntos, embora ambos os títulos mantenham suas linhagens individuais.

Desambiguação